Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1959 года — чемпионат по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин, который прошёл с 28 февраля по 1 марта 1959 года на Центральном стадионе в Свердловске, СССР.

Малые медали

Итоговая таблица

Чемпионат в филателии

Примечания 

Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Спорт в России в 1959 году
1959 год в Свердловской области
Февраль 1959 года
Март 1959 года
Конькобежный спорт
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в России
Чемпионаты мира в СССР